Александр Сонин: Сонин, Александр Андреевич (род. 1927) — главный технолог ВНИИТФ, лауреат Госпремии СССР.
 Сонин, Александр Николаевич (род. 1983) — российский футболист.